Lomnice est un toponyme qui peut désigner, en

Des communes :
 Lomnice, une commune du district de Brno-Campagne, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Lomnice, une commune du district de Bruntál, dans la région de Moravie-Silésie ;
 Lomnice, une commune du district de Sokolov, dans la région de Karlovy Vary ;
 Lomnice nad Lužnicí, une commune et une ville du district de Jindřichův Hradec, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Lomnice nad Popelkou, une commune et une ville du district de Semily, dans la région de Liberec.

Un cours d'eau :
 Lomnice, une rivière de la région de Bohême-du-Sud, un affluent de l'Otava et un sous-affluent de l'Elbe.

Homonymie de localités en  Tchéquie